La Coppa LEN 2008-2009 è stata la 17ª edizione del secondo trofeo pallanuotistico continentale, assegnato dalla LEN. Le gare si sono svolte dal 17 ottobre 2008 al 21 marzo 2009.

La competizione ha visto la partecipazione di 44 club provenienti da 21 nazioni.

Gli ungheresi del Szeged hanno conquistato la loro prima affermazione in ambito continentale superando in finale ai rigori i greci del Panionios.

Primo turno

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Secondo turno

Gironi

Gruppo I

Gruppo J

Gruppo K

Gruppo L

Gruppo M

Gruppo N

Gruppo O

Gruppo P

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale
Andata

Ritorno

Campioni
  vincitore della Coppa LEN:
László Baksa, Vojislav Vejzagić, István Lehmann, Péter Varga, Zsolt Juhász, Miloš Korolija, Tamás Varga, Péter Komlósi, Tamás Molnár, László Weszelovszky, Béla Török, Mihailo Korolija, Német.

Fonti
Risultati su 

Sport acquatici nel 2008
Sport acquatici nel 2009
Edizioni del LEN Trophy maschile